Dette er en liste over hovedstæder i Europa. Listen er sorteret stigende efter landenavn, men kan også sorteres faldende eller efter hovedstadsnavn både faldene og stigende.

Noter 

 
Lister over byer